Zouerate kan syfta på:

Geografi

Mauretanien 

 Zouérat, regionhuvudort, Tiris Zemmour, 
 Zouerate (departement i Mauretanien), Tiris Zemmour, 

Robotskapade Mauretanienförgreningar